Александър Методиев Лепавцов () е учен, политик и публицист от Република Македония с българско национално съзнание.

Биография 
Александър Лепавцов е роден през 1935 година в град Прилеп, тогава в Югославия, днес в Северна Македония. Баща му е художникът Методи Лепавцов-Лемето от стария български прилепски род Лепавцови. Семейството емигрира в България през 1941 г., а Александър завършва гимназия в София. Връща се в Югославия през 1954 година и следва строително инженерство в Скопския университет, след което работи като инженер и прави докторат в областта на пътното строителство. Завършва Строителен институт в Любляна, Словения. Занимава се с научни изследвания в областта на строителството, транспорта и екологията и е автор на 8 монографии и над 100 студии.

След обявяването на независимостта на Република Македония в 1991 година Лепавцов става министър на градоустройството, строителството, транспорта и екологията в първото правителство на Република Македония. Участва в изработването на политическите програми на ВМРО-ДПМНЕ, през 90-те е член на ръководството на партията и на нейния Съвет за интелектуалците. Дълго време е и председател на Фонда на водите в Македония. По повод на използването от него на български книжовен език на евроатлантически форум в София, в броя си от 8 октомври 1994 година скопският официоз „Нова Македония“ го обвинява в „национално предателство“.

Лепавцов е баща на политика и общественик Андрей Лепавцов.

Родословие

Бележки 

Министри на транспорта на Северна Македония
Северномакедонски строителни инженери
Възпитаници на Скопския университет
Български журналисти от Македония
Северномакедонски българи
Български учени от Македония
Българи в Югославия
Родени в Прилеп
Български имигранти от Македония в София
Александър